Songdin peut désigner plusieurs toponymes :

Burkina Faso 
 Songdin, un village du département et la commune d'Absouya
 Songdin, un village du département et la commune de Boudry
 Songdin, un village du département et la commune de Zorgho
 Piga-Songdin, un village du département et la commune de Zogoré
 Viré-Songdin, un village du département et la commune de Zogoré